Amerikai éjszaka, annak a fotográfiai eljárásnak a neve, amit akkor alkalmaznak, ha nappal forgatnak éjszakai jeleneteket
 Amerikai éjszaka (1973) François Truffaut filmje (francia)